Чемпіонат Гібралтару з футболу 2022—2023 — 124-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Гібралтару. Формат чемпіонату буде таким самим, як і в трьох попередніх.

Перший етап

Таблиця

Результати

Другий етап

Чемпіонський раунд 

Результати

Втішний раунд 

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Футбольної асоціації Гібралтару 
 Чемпіонат Гібралтару на soccerway 

2023
Гібралтар
Гібралтар
2022 у європейському спорті
2023 у європейському спорті